

België 
 Sint-Joriskerk (Antwerpen) in de stad Antwerpen
 Sint-Joriskerk (Beernem) in de provincie West-Vlaanderen
 Sint-Joriskerk (Boorsem), in de provincie Limburg
 Sint-Joriskerk (Eben)
 Sint-Joriskerk (Hendrik-Kapelle), in de provincie Luik
 Sint-Joriskerk (Jeuk), in de provincie Limburg
 Sint-Joriskerk (Nieuwpoort), in de deelgemeente Sint-Joris van de stad Nieuwpoort
 Sint-Joriskerk (Oorbeek) in de provincie Vlaams-Brabant
 Sint-Joriskerk (Sint-Joris, België), in de gemeente Alken in de provincie Limburg
 Sint-Joriskerk (Sint-Joris-Weert), kerk in de gemeente Oud-Heverlee in de provincie Vlaams-Brabant
 Sint-Joriskerk (Sint-Joris-Winge), in de gemeente Tielt
 Sint-Joriskerk (Sleidinge), kerk in Sleidinge in de provincie Oost-Vlaanderen
 Sint-Joriskerk (Wildenburg), kerk in Wildenburg in de gemeente Wingene
 Sint-Joriskerk (Xhendremael), kerk in de gemeente Ans in de provincie Luik
 Saint George Anglican Church, in de plaats Het Zoute in de provincie West-Vlaanderen

Nederland 
 Sint-Joriskerk (Amersfoort) in Utrecht
 Sint Joris op 't Zand of Heilige Georgiuskerk in Amersfoort, Utrecht
 Joriskerk (Borculo) in Gelderland
 Sint-Joriskerk (Bredevoort) in Gelderland
 Sint-Joriskerk (Britswerd) in Friesland
 Sint-Joriskerk (Dedgum) in Friesland
 Sint-Joriskerk (Eindhoven) in Noord-Brabant
 Sint-Joriskerk (Erichem) in Gelderland
 Sint-Joriskerk (Heumen) in Gelderland
 Sint-Joriskerk (Hoedekenskerke) in Zeeland
 Sint-Joriskerk (Oosterbierum) in Friesland
 Sint-Joriskerk (Ridderkerk) in Zuid-Holland
 Joriskerk (Venlo) in Limburg
 Sint-Joriskerk (Voor-Drempt) in Gelderland
 Sint-Joriskerk (Westerlee) in Groningen

Duitsland 
 Sint-Joriskerk (Berlijn)
 Sint-Joriskerk (Berlijn-Mitte)
 Sint-Joriskerk (Bocholt)
 Sint-Joriskerk (Eggelingen)
 Sint-Joriskerk (Freising)
 Sint-Joriskerk (Haldern)
 Sint-Joriskerk (Halle)
 Sint-Joriskerk (Holtrop)
 Sint-Joriskerk (Keulen)
 Sint-Joriskerk (München)
 Sint-Joriskerk (Nortmoor)
 Sint-Joriskerk (Oeversee)
 Sint-Joriskerk (Otterfing)
 Sint-Joriskerk (Polch)
 Sint-Joriskerk (Reichenau-Oberzell)
 Sint-Joriskerk (Schwarzenberg)
 Sint-Joriskerk (Wiek)
 Sint-Joriskerk (Wismar)

Elders 
 Sint-Joriskerk (Caïro), Grieks-orthodoxe kerk in Caïro 
 Sint-Joriskerk (Kjoestendil), in Bulgarije
 Sint-Joriskerk (Krochte), in het Franse Noorderdepartement
 Sint-Joriskerk (Loučná Hora) (Kostel svatého Jiří) in de Tsjechische regio Hradec Králové
 Sint-Joriskerk (Mariehamn) in de Ålandse hoofdstad Mariehamn
 Sint-Joriskerk (Podgorica) in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica
 Sint-Joriskerk (Oezjhorod) in de Transkarpatische stad in Oekraïne 
 Sint-Joriskerk (Riga) in de Letse hoofdstad Riga
 Sint-Joriskerk (Sint-Joris, Frankrijk), in het Noorderdepartement
 Sint-Joriskerk (Sofia) in de Bulgaarse hoofdstad Sofia 
 Sint-Joriskerk (Suceava), Roemenië
 Sint-Joriskerk (Tunis, anglicaans), anglicaanse kerk in de Tunesische hoofdstad Tunis
 Sint-Joriskerk (Tunis, orthodox), orthodoxe kerk in de Tunesische hoofdstad Tunis
 Sint-Joriskerk (Vamos) in de Griekse gemeente Apokoronas

Zie ook 
 Sint-Jorisbasiliek (Praag)
 Sint-Joriskapel (doorverwijspagina)

Joriskerk